Child’s Play steht für:

 Child’s Play (Album), Album von Country Joe McDonald aus dem Jahr 1983
 Child’s Play (1972), ein US-amerikanischer Spielfilm von Sidney Lumet aus dem Jahr 1972
 den Originaltitel von Chucky – Die Mörderpuppe aus dem Jahr 1988
 Child’s Play (2019), Neuverfilmung des Films aus dem Jahr 1988
 Child’s Play (Fernsehsendung), eine US-amerikanische Spielshow
 Child’s Play (Theaterstück), ein 1970 uraufgeführtes Stück von Robert Marasco
 Child’s Play (Stiftung), ein internationales Kinderhilfswerk